Olof-Palme-Platz bezeichnet:

 Olof-Palme-Platz (Berlin)
 Olof-Palme-Platz (Stralsund)
 Olof-Palme-Platz (Nürnberg)